Toponímia:
 Mont Carmel, muntanya a la costa mediterrània d'Israel.
 Turó del Carmel o turó d'en Móra, muntanya del municipi de Barcelona.
 El Carmel, barri del districte d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 
 Carmel (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Carmel (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Carmel-by-the-Sea, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Carmel Valley Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Daliyat el-Carmel, poble que forma part del municipi de Ciutat de Carmel, al districte de Haifa d'Israel.
 Lake Carmel, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Gath-Carmel, ciutat cananea propera al mont Carmel a l'actual Haifa.
 Tirat Carmel, ciutat del districte de Haifa d'Israel
 Estació del Carmel, estació de la Línia 5 del metro de Barcelona sota el barri del Carmel 
 Biografies:
 Carmel Giner i Bolufer (1901 - 1974), cronista oficial de Pego (Marina Alta)
 Carmel Mòdol i Bresolí (Montoliu de Lleida, 1958), polític català
 Carmel Rosa Baserba (Barcelona, 1912 - Banyuls de la Marenda, 2007), activista polític català
 Miscel·lània: 
 Costa del Carmel, consell regional del districte de Haifa d'Israel.
 Plataforma Carmel, plataforma de la marca Centrino